Gesner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham Gesner (1797–1864), kanadensisk läkare och geolog
 Conrad Gesner (1516–1565), schweizisk naturforskare och lärd
 Johann Matthias Gesner (1691–1761), tysk pedagog och klassisk filolog
 Salomon Gesner (1559–1605), tysk teolog
 Zen Gesner (född 1970), amerikansk skådespelare

Tyska efternamn